

События

Римская республика 

 Консулы: Гай Семпроний Тудитан и Маний Аквилий (оба — плебеи); преторы: Гай Рубрий, Луций Аврелий Орест, Марк Эмилий Лепид, Публий Альбий и Публий Гессий; монетные триумвиры: Квинт Филипп и Секст Юлий Цезарь.
 Аграрная комиссия начинает распределять земли латинов, раздавая их только римлянам. Недовольство латинов. Народное собрание приостанавливает действия комиссии.
 В ночь перед тем, как Сципион Эмилиан должен был выступать с речью по поводу аграрных законов, Сципион умирает (возможно задушен).
 После смерти Сципиона Эмилиана Панетий Родосский покидает Рим и отправляется в Афины, где возглавляет школу стоиков.
 В Пергаме римская армия Перперны захватывает осаждённую Стратоникею, а принявший командование консул Аквилий завершает войну. Аристоник взят в плен, привезён в Рим и казнён.
 Пергам превращён в римскую провинцию Азия.
 Консул Аквилий передаёт часть Пергамского царства (Фригию) царю Понта Митридату якобы в благодарность за помощь в войне против Аристоника, в действительности за взятку.
 Консул Тудитан отправляется на войну с племенем яподов в Иллирию, военачальником при нём состоит Децим Юний Брут Каллаик. Яподы терпят поражение.
 После смерти Карнеада Академию в Афинах возглавляет Клитомах.
 Гиппарх составил каталог звёздного неба на Родосе (около 129 года до н. э.).

Азия 
 Войска сирийского царя Антиоха входят в Мидию. Парфянский царь Фраат II начинает переговоры о мире, но условия Антиоха представляются ему неприемлемыми.
 Восстание против Антиоха по всей Мидии, поддержанное парфянами. В битве при Экбатанах парфяне разбивают армию Антиоха, сам Антиох гибнет в бою. Окончательное отпадение Вавилонии, Персии, Мидии и Иудеи от Государства Селевкидов. Территория царства Селевкидов суживается до Сирии, Келесирии, Финикии и части Киликии.
 Деметрий II Никатор возвращается в Антиохию и предъявляет права на трон. Он становится новым царём Сирии, Клеопатра Тея вновь становится его женой. Своего сына от Антиоха Сидета Клеопатра Тея отправляет в Кизик.
 Птолемей VIII Эвергет захватил Александрию. Его жена (и сестра) Клеопатра II с богатствами бежала в Антиохию и побужила своего зятя Деметрия начать войну с Птолемеем. Деметрий с армией выступил к границе Египта, но в армии и стране в целом против него начался бунт. Птолемей направил в Сирию самозванца, объявившего себя сыном Антиоха Сидета. Получивший от Птолемея египетские войска Александр Забина начал войну с Деметрием.
 Иоанн Гиркан I добился полной независимости Иудеи от селевкидов.

Китай 
 Нападение хунну на границы Китая. Император У-ди направил против них четырёх генералов с десятитысячным войском.

Родились 
 Асклепиад Вифинский — греческий врач и философ.

Скончались 
 Антиох VII Сидет
 Сципион Эмилиан
 Марк Перперна — консул.
 Карнеад — греческий философ.

См. также

Примечания